Трешер — термін, що має кілька значень.
 «Трешер» ( — «Молотарка», «Акула-молот») — тип американських атомних підводних човнів.

Прізвище 

 Вірджинія Трешер ( 1997) — американська спортсменка-стрілець.
 Ліліан Трешер (1887—1961) — п'ятидесятницька місіонерка в Єгипті.
 Франц Трешер — австрійський архітектор, працював у Львові.